Warrington (Flórida)

Warrington (Cheshire)
Warrington and Newton Railway

Desambiguações de topônimos